Чумай — топоним:
 Чумай — село в Тараклийском районе Молдавии
 Чумай — река в Кузбассе, левый приток Кии
 Чумай — село в Чебулинском районе Кемеровской области России